Il Monte Macera della Morte (2.073 m s.l.m}) è una montagna dei monti della Laga, di cui rappresenta il rilievo più settentrionale tra quelli oltre i 2.000 m.

Descrizione 
Compreso all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è delimitato verso nord dalla valle del fiume Tronto e con la cima, in territorio marchigiano, appartiene al territorio del comune di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Posto all'incrocio dei confini regionali di Marche, Lazio ed Abruzzo, è uno dei quattordici punti di triplice confine tra regioni italiane.

Dalla cima si gode un vasto panorama, che spazia dai monti Sibillini verso nord-ovest al Gran Sasso verso sud-est: a nord si ammira la boscosa valle del Fosso della Montagna, mentre verso sud verso l'altrettanto boscosa valle del torrente Castellano.

Note

Collegamenti esterni 
 

Macera della Morte
Macera della Morte
Macera della Morte
Macera della Morte
Laga
Macera della Morte